Die 4. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 10. bis 16. Juni 1985 in Calgary, Kanada im Pengrowth Saddledome statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Referenzen 
 Badminton-Sport, 1985, S. 4–8
 WorldBadminton.net Resultate
 Badminton.de: Herreneinzel

1985
Weltmeisterschaft 1985
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft 1985